Борис Кантор: Кантор, Борис Зиновьевич (1930—2022) — учёный, популяризатор естествознания и коллекционер минералов.
 Кантор, Борис Яковлевич (1928—2012) — советский украинский учёный, инженер.